Władysław Kowalik (ur. 1895) – żołnierz 2 Pułku Ułanów Legionów Polskich, 21 kwietnia 1937 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Władysław Kowalik ps. „Tik-Tak”, „Zabawka” (1917–1955) – poseł na Sejm Ustawodawczy (1947–1952), rolnik, milicjant, ofiara represji stalinowskich

Przypisy